Mastrogiovanni è un cognome di lingua italiana.

Varianti 
Il cognome non presenta varianti.

Origine e diffusione 
Cognome tipicamente meridionale, è presente prevalentemente nel salernitano con comparse in Lazio.

Potrebbe derivare dal lavoro del capostipite, un artigiano di nome Giovanni.

In Italia conta circa 513 presenze.

Persone

Note

Altri progetti 

Cognomi italiani